Stadt steht für:
 Stadt, Siedlungstyp im deutschsprachigen Sinn
 Stadt (Frankreich), Siedlungstyp nach französischem Recht
 Stadt (Lied), Lied von Cassandra Steen
 Stadt (Mönchengladbach), eine Honschaft im Mönchengladbacher Stadtteil Giesenkirchen
 Stadt (Winterthur), Stadtkreis der Stadt Winterthur
 Stadt (Gemeinde Arriach), Ortschaft von Arriach, Bezirk Villach-Land, Kärnten
 Stadt (Gemeinde Pöllau), Ortsteil von Pöllau, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Stadt (Dokumentarfilm), deutscher Dokumentarfilm von Timo Großpietsch (2015)

Stadt ist der Familienname folgender Personen:
 EG van de Stadt (1910–1999), niederländischer Yachtkonstrukteur

Siehe auch:
 Stadt (Deutschland) als historische Bezeichnung
 Stat
 Statt
 Staadt